Podhoří má více významů:

geografický pojem
 podhůří, krajina pod horami

kopec (vrch)
 Podhoří (Svitavská pahorkatina), též Podhořín, kopec 528,1 m n. m., okres Ústí nad Orlicí
 Podhoří (Vlašimská pahorkatina), kopec 673 m n.m., okres Tábor

přírodní rezervace
 Přírodní rezervace Podhoří, chráněné území v pražském katastrálním území Troja v městské části Praha-Troja

sídelní útvar
 Podhoří (Cheb), část okresního města Cheb 
 Podhoří (Lipník nad Bečvou), část města Lipník nad Bečvou v okrese Přerov 
 Podhoří (Troja), sídelní lokalita v katastrálním území Troja, městská část Praha-Troja
 Podhoří (Zlín), čtvrť a sídliště ve městě Zlín
 Podhoří (Všebořice), zaniklá vesnice v katastru Všebořice města Ústí nad Labem, dnes název ulice
 Podhoří (Hory), zaniklá osada u obce Hory v okrese Karlovy Vary
Podhoří (Bolechovice), osada, Sedlec-Prčice, okres Příbram

vodní plochy

 Podhoří (přítok Polominy), potok v okrese Žďár nad Sázavou.
 Vodní nádrž Podhoří, uvažovaná vodní nádrž Podhoří, Lipník nad Bečvou v Oderských vrších v okrese Přerov

Další významy

 Podhoří, název části katastru obce Valašské Příkazy v okrese Zlín.
Podhoří, název ulice ve Valašském Meziříčí
Podhoří, název ulice v Ústí nad Labem
Podhoří, název ulice v Kuřimi
Autokemp Podhoří, v obci Podhoří, části města Cheb

Slovníky